Niels Gottlob er navnet på flere personer:
 Kaj Gottlob (Niels August Theodor Kaj Gottlob) – dansk arkitekt (1887-1976)
 N. Gottlob (Niels Gottlob) – dansk præst og politiker (1810-1903)